László Antal (1830–1902) plébános
 László Antal (1922–1982) Kossuth-díjas (1952) vegyészmérnök